DGH est un sigle qui signifie :
 dotation globale hospitalière ;
 dotation globale horaire, dans l'Éducation nationale en France (on trouve aussi DHG). C'est le nombre d'heures allouées à un établissement par l'inspection académique (collège) ou le rectorat (lycée), en fonction des effectifs, des nécessités, et des options.

Notes et références